Osoby o tym nazwisku:
 Edwin Płażek (strona ujednoznaczniająca)
 Feliks Płażek – polski dramaturg i pisarz